Pochodne katynonu – grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych katynonu, zaliczanych do stymulantów i empatogenów (entaktogenów). Mają rdzeń z fenyloetyloaminy z grupą alkilową przyłączoną do węgla alfa i grupą ketonową przyłączoną do węgla beta oraz dodatkowe podstawniki.

Chemiczne podstawniki 
Pochodne mogą być tworzone przez podstawienia w czterech miejscach w cząsteczce katynonu:
 R1 – atom wodoru albo dowolna kombinacja podstawników: alkilowego, alkoksylowego, haloalkilowego lub halogenkowego.
 R2 – atom wodoru lub dowolna grupa alkilowa.
 R3 – atom wodoru, dowolna grupa alkilowa lub włączenie struktury cyklicznej.
 R4 – atom wodoru, dowolna grupa alkilowa lub włączenie struktury cyklicznej.

Poniższa tabela przedstawia znane pochodne katynonu:

Przypisy 

 
Stymulanty